Die I divisioona 1973 war die 36. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die erste unter dem Namen I divisioona. Sie begann am 28. April und endete am 30. September 1973.

Modus 
12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei besten Teams stiegen in die Mestaruussarja 1974 auf, während die letzten drei Vereine in die drittklassige II divisioona abstiegen.

Teilnehmer 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die in der letzten Saison in ihren Gruppen die Plätze Zwei bis Vier belegten, sowie die drei Absteiger aus der Mestaruussarja.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1973
1973